Nederlands zanger: Tony Jordan (zanger)
 Brits schrijver van tv-series: Tony Jordan (schrijver)
 Engels badmintonner: Tony Jordan (badmintonner)